Пења Фуерте има више значења:

 Пења Фуерте (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пења Фуерте (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Фуерте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику